Schloss Hoyos steht für:

 Schloss Hoyos (Gutenstein), Niederösterreich
 Villa Hoyos, Haus Eichenhügel, Pörtschach, Kärnten 
 Schloss Horn (Niederösterreich), ein Sitz der Familie Hoyos (Adelsgeschlecht)  
 Schloss Hoyos (Schwertberg), Schloss bei Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich